Порошин Андрій Михайлович (1978) — український футболіст, нападник.
 Порошин Володимир Миколайович — професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Порошин Ігор Володимирович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Порошин Семен Андрійович (1741—1769) — російський публіцист, мемуарист, письменник, один з вихователів цесаревича Павла Петровича.

 Порошина Марія Михайлівна ( 1973) — російська актриса театру і кіно.
 Порошина Тетяна Вікторівна — українська науковиця-імунолог та алерголог, доктор медичних наук, винахідниця.

Примітки 

прізвища